Fibiger ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Fibiger (1847–1915), deutsch-polnischer Klavierbauer und Unternehmer 
 Jesse Fibiger (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler
 Jacob Fibiger (1793–1861), dänischer Generalmajor und Kriegsminister
 Johannes Fibiger (1867–1928), dänischer Pathologe und Nobelpreisträger für Medizin
 Mathilde Fibiger (1830–1872), dänische Frauenrechtlerin

Siehe auch:
 Fiebiger